A lábnyom szó szerint egy láb vagy cipő által hagyott lenyomatot jelenti.

Utalhat még a következőkre:

Memórialábnyom, egy számítógépi program által használt vagy hivatkozott memóriaterület
Fosszilis lábnyom
Lábnyom vagy nyaláb, műhold besugárzási területe
Ökológiai lábnyom, emberi tevékenység környezeti kihatása
Szénlábnyom, az emberi tevékenység által felszabadított szén-dioxid